Faust — многозначный термин:
 Faust — научное обозначение зоологических таксонов, описанных энтомологом Иоганном Фаустом (1832—1903).
 Faust — псевдоним норвежского барабанщика Борда Эйтхуна (род. 1974).
 Faust — немецкая краутрок-группа, образованная в 1971 году.
 Faust: The Seven Games of the Soul — компьютерная игра в жанре квеста, выпущенная в 1999 году.

См. также